Grobelno (Pommeren), een plaats in Polen
Grobelno (Šentjur pri Celju), een plaats in Slovenië
Grobelno (Šmarje pri Jelšah), een plaats in Slovenië